Орден Святого Карла (в испаноязычных странах — Святого Карлоса) — название наград некоторых государств:

 Орден Святого Карла (Монако) — учреждён в 1858 году, высшая награда княжества Монако
 Орден Святого Карлоса (Колумбия) — учреждён в 1954 году
 Орден Святого Карлоса (Мексика) — учреждён в 1866 году императором Мексики Максимилианом I для награждения женщин